Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier III, se dispute à Acapulco du  au .

Amanda Coetzer remporte le simple dames. En finale, elle bat Mariana Díaz-Oliva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Émilie Loit et Åsa Svensson.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2003
Mexique
2003 au Mexique
Tennis en février 2003
Tennis en mars 2003